Константи́н Мерку́рьевич Сы́тник (; 3 июня 1926 года, Луганск, Украинская ССР, СССР — 22 июля 2017 года, Киев, Украина) — советский и украинский учёный, политический деятель. Академик АН Украины (1973), почетный академик Академии наук высшей школы Украины. Один из основателей Украинской республиканской партии «Собор». В 1980 — 1985 годах — Председатель Верховного Совета Украинской ССР.

Научная деятельность 
В 1949 году окончил Луганский педагогический институт имени Т.Шевченко. С 1950 работает в Институте ботаники имени Н.Холодного, в котором проделал путь от аспиранта до директора. В 1974—1988 вице-президент АН Украины. Почетный директор Института ботаники имени Холодного, председатель комиссии по изучению наследия академика Вернадского, президент Украинского ботанического общества.

Политическая деятельность 
Был членом КПСС, членом ЦК КПУ (1982—1990). Депутат Верховного Совета Украинской ССР (1980—1990), председатель Верховного Совета УССР (1980—1985).

С 1996 участвует в политике как представитель национально-демократического направления. Вступил в Народно-демократическую партию. После раскола партии на IV съезде (май 1999 года), когда большинство поддержало в качестве кандидата на пост президента Леонида Кучму, вышел из НДП.

В мае 1999 года вместе с Анатолием Матвиенко создал Всеукраинское объединение «Открытая политика». В ноябре 1999 года вместе с некоторыми другими национально-демократическими объединениями создали партию «Собор». В 1998—2006 народный депутат Украины. На выборах 2002 года избран от Блока Юлии Тимошенко. После очередного раскола в партии «Собор» в 2005 году на сторонников Тимошенко и Ющенко отошел от активной политической деятельности.

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.

Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (3 июня 2006) — за выдающийся личный вклад в становление и развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность

Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (17 апреля 1998) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии фундаментальной науки, формирование национальной школы космической биологии и активную общественную деятельность

Умер 22 июля 2017 года в Киеве.

Прощальная церемония состоялась 25 июля.

Семья 
 Сын — журналист, телеведущий, актёр, общественный деятель Мыкола Вересень (Сытник, Николай Константинович) (р. 1960).
Сын - Сытник Сергей Константинович, р.1952.
Жена - Сытник Клавдия Васильевна

Примечания

Ссылки 
 Некролог-биография на сайте Национальной академии наук Украины
 Довідка: Ситник Костянтин Меркурійович 

Выпускники Луганского национального университета
Председатели Верховного Совета Украинской ССР
Члены КПСС
Действительные члены НАН Украины
Члены и члены-корреспонденты АН высшей школы Украины
Почётные граждане Луганска
Действительные члены АН УССР
Сотрудники Института ботаники НАН Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС